Оста́нкино — топоним, а также наименование некоторых объектов, с ним связанных.

Топонимы 
 Останкино — бывшая деревня под Москвой, на месте которой впоследствии возник Останкинский район Москвы.
 Посёлок совхоза «Останкино» — посёлок в Дмитровском районе Московской области, образованный в результате перевода совхоза из Останкинского района Москвы в Подмосковье.
 Останкино — деревня в Пушкинском районе Московской области.
 Останкино — деревня в городском округе Бор Нижегородской области.
 Останкино — село в городском округе Бор Нижегородской области, административный центр Останкинского сельсовета.

Организации, связанные с московским Останкино 
 Останкино — музей-усадьба на территории имения графов Шереметевых в деревне Останкино.
 Останкинский парк — парк, включающий в себя одноименную усадьбу.
 «Останкино» — российская вертикально-интегрированная мясопромышленная компания, сформированная вокруг активов Останкинского мясоперерабатывающего комбината.

Телевидение 
 «Останкино» — телецентр в Останкинском районе Москвы 
 «Останкино» — одно из акционерных обществ, осуществляющее подготовку телепрограмм (преимущественно для акционерного общества «ОРТ/Первый канал»)
 «Останкино» — одна из государственных вещательных организаций России в 1991-1995 годах, также разговорное название принадлежавших ей 1-го канала Останкино и 4-го канала Останкино, упоминавшееся в отдельных печатных телепрограммах

Транспортные объекты, связанные с московским Останкино 
 Останкино — железнодорожная платформа Октябрьской железной дороги.
 Останкино — проектное название станции Московского метрополитена «Фонвизинская».

См. также 
 Останкинский завод бараночных изделий
 Останкинский молочный комбинат
 Останкинский пивоваренный завод